QEMU (Кему) — свободная программа с открытым исходным кодом для эмуляции аппаратного обеспечения различных платформ.

Включает в себя эмуляцию процессоров Intel x86 и устройств ввода-вывода. Может эмулировать 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, AMD64 и другие x86-совместимые процессоры; ARM, MIPS, RISC-V, PowerPC, SPARC, SPARC64 и частично m68k.

Работает на Syllable, FreeBSD, OpenBSD, FreeDOS, Linux, Windows 9x, Windows 2000, Mac OS X, QNX, Android и др.

Автор программы — французский программист Фабрис Беллар (), создатель популярной библиотеки libavcodec, которую используют такие известные программы, как FFmpeg, ffdshow, MPlayer, VideoLAN и др.

Помимо эмуляции, поддерживает технологии аппаратной виртуализации (Intel VT и AMD SVM) на x86-совместимых процессорах Intel и AMD. Первоначально разработка велась в рамках проекта Linux KVM, в котором, помимо собственно KVM (поддержки технологий аппаратной виртуализации x86-совместимых процессоров на уровне ядра Linux), разрабатывались патчи для QEMU, позволяющие QEMU использовать функциональность KVM. Впоследствии патчи были объединены с основной веткой программы.

Скорость работы 
Программная эмуляция значительно замедляет работу виртуальной машины. Изначально предлагалось два способа значительно ускорить работу при эмуляции той же архитектуры, приблизив её к скорости основной системы — KQEMU и QVM86. Позже был интегрирован KVM — механизм для использования аппаратной поддержки виртуализации.

KQEMU 
Отличается очень быстрой эмуляцией при использовании специального модуля, названного KQEMU (первоначально модуль KQEMU имел проприетарную лицензию, в настоящее время лицензирован под GNU GPL). На данный момент стабильно работает только в Linux 2.4 — 2.6, есть экспериментальная поддержка Microsoft Windows и FreeBSD. Начиная с версии 0.12.0 QEMU не поддерживает KQEMU.

QVM86 
QVM86 имеет тот же самый принцип работы; он просто был заменой KQEMU в то время, когда исходные коды KQEMU не были открыты. Разработка QVM86 прекратилась в 2007 году.

KVM 
Для достижения скорости работы виртуализованной системы, сравнимой с работой на настоящем аппаратном обеспечении, qemu может использовать аппаратные возможности по виртуализации современных процессоров. Для этого применяется гипервизор KVM (или Xen).

Дополнительно, для ускорения работы с реальными картами расширения PCI / PCIe могут применяться технологии виртуализации пространства ввода-вывода (IOMMU) и передача доступа к реальному устройству внутрь виртуальной машины (если компьютер поддерживает Intel VT-d или AMD-Vi).

Эмулируемые платформы 

В режиме запуска отдельных программ (user emulation):
 x86
 ARM
 SPARC (32 бита)
 PowerPC
 MIPS
 m68k
 RISC-V

В режиме запуска полноценной ОС:
 все выше перечисленные
 AMD64 (x86-64)
 EM64T

Платформы, на которых QEMU выполняется 

Полноценно:
 x86
 x86-64
 PowerPC

Поддержка тестируется:
 DEC Alpha
 SPARC (32 бита)
 ARM
 S390

Минимальная поддержка, только в текущей версии из CVS:
 SPARC64
 IA-64 — Itanium
 m68k

Использование 
Запуск Live CD из ISO-образа.
qemu -m 512 -cdrom /путь/к_iso-образу/example.iso -boot d

См. также 
 Сравнение виртуальных машин

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Qemu
 Qemu на CITKIT.ru
 Статья о Qemu на IBMdeveloperWorks®
 Книга о Qemu на OpenNET.ru

X86-эмуляторы
Эмуляторы для Windows
Виртуальные машины
Свободные эмуляторы
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение для Android